Der Deutsche Inline-Skaterhockey-Pokal (auch: ISHD-Pokal) wird seit der Saison 1987 jährlich vom deutschen Inline-Skaterhockey-Spielausschuss ISHD ausgespielt. Der Spielbetrieb findet zurzeit in allen Altersklassen oberhalb der Bambini (U9) statt. Die Pokalendspiele der verschiedenen Altersgruppen werden jährlich wechselnd von einem Ausrichter gemeinsam an einem Spieltag veranstaltet.

Bisherige Pokalsieger

Herren

Damen

Junioren

Jugend

Schüler

Bambini 

Gemäß Empfehlung der Bambini-/Nachwuchstagung am 14. Dezember 2007 in Duisburg wird seit 2008 kein Pokal in der Altersklasse Bambini (U10) mehr ausgespielt

Ewige Tabelle (Herren)

Weblinks 
 Offizielle Internetseite der ISHD

 
Inline Deutscher Skaterhockey Pokal